La route nationale 103 peut désigner à la fois :

 Route nationale 103 en France métropolitaine
 Route nationale 103 en Slovénie.

Voir aussi